Saint-Sauvant puede referirse a: 

 Saint-Sauvant, comuna francesa situada en Charente Marítimo.
 Saint-Sauvant, comuna francesa situada en Vienne.